Россия на XXVII Всемирной Летней Универсиаде представила 672 спортсмена в 27 видах спорта. На церемонии открытия знаменосцем сборной команды был тяжёлоатлет Дмитрий Хомяков. Российскую команду в Казани дважды (6 июля при открытии и 12 июля) напутствовал президент России В. Путин, а при окончании (16-17 июля) поздравил премьер-министр России Д. Медведев.

С первых дней Универсиады российская команда стала лидировать в завоевании и всех, и золотых медалей. Некоторые российские спортсмены получили по несколько медалей, в том числе до 3 золотых.

В итоге российская сборная поставила абсолютный рекорд универсиад по завоеванию медалей, получив около половины золотых медалей и около четверти всех медалей и более чем в 3 и 5 раз превзойдя по общему числу и по золотым медалям занявшие в целом второе и третье места команды Китая и Японии.

Из 67 рекордов универсиад 38 было установлено российскими спортсменами.

Российские победители и призёры Универсиады награждены медалями «За выдающиеся успехи в спорте».

Призёры

Медалисты

Медали по дням

Медали по видам спорта

Результаты

Академическая гребля 

Соревнования по академической гребле прошли с 6 по 8 июля. Было разыграно 13 комплектов наград. Первое место в общем медальном зачёте заняла сборная России, завоевавшая 3 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Мужчины

Женщины

Бадминтон

Мужчины

Женщины

Микст

Командный разряд

Баскетбол

Мужчины 
Состав команды

 Результаты
 Группа А

Отборочный турнир

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Женщины 
Состав команды

 Результаты
 Группа А

Отборочный турнир

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Бокс 

 Спортсменов — 10

 Мужчины

Борьба на поясах

Мужчины

Классический стиль

Свободный стиль

Женщины

Водное поло

Мужчины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Женщины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Волейбол

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Женщины 
 Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Дзюдо

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика

Мужчины

Женщины

Настольный теннис

Мужчины

Женщины

Микст

Плавание

Мужчины

Бассейн

Открытая вода

Женщины

Бассейн

Открытая вода

Пляжный волейбол

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Регби-7

Мужчины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Женщины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Самбо

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание 

Женщины

Спортивная борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Греко-римская борьба

Спортивная гимнастика 

Спортсменов — 11 (6 мужчин и 5 женщин)

Мужчины

Женщины

Стрельба

Мужчины

Индивидуальный разряд

Командный разряд

Женщины

Индивидуальный разряд

Командный разряд

Теннис

Мужчины

Женщины

Микст

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 14 (8 мужчин и 6 женщин)

Мужчины

Женщины

Фехтование

Мужчины

Личный зачёт

Командный зачёт

Женщины

Личный зачёт

Командный зачёт

Футбол

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа А

Групповой этап

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Женщины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа А

Групповой этап

Круговой турнир за 9-12 места

Хоккей на траве

Мужчины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Финал. Матч за 1-е место

Женщины 
Состав команды

 Результаты группового этапа
 Группа А

Групповой этап

Финал. Матч за 1-е место

Художественная гимнастика 

Женщины

Шахматы

Мужчины

Женщины

Команды

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2013 года
Спорт в России в 2013 году